Idanha (do latim Egitânia) pode designar:

 Idanha-a-Nova - município no distrito de Castelo Branco;
 Idanha-a-Nova - freguesia no município de Idanha-a-Nova;
 Idanha-a-Velha - freguesia no município de Idanha-a-Velha, antiga sede do concelho de Idanha e da diocese que precedeu a da Guarda.
 Idanha, lugar da freguesia de Belas do município de Sintra

 Castelo de Idanha - fortificação situada na freguesia de Idanha-a-Velha.

Desambiguação